Первый дивизион Мальты 1963/1964 () — 49-й сезон чемпионата Мальты по футболу.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Официальный сайт лиги 
 Чемпионат Мальты на rsssf.com

1963/1964
Мальта
Мальта
1963 год на Мальте
1964 год на Мальте